Семен Мотора (?-1652) — сотник кодацької сотні, учасник повстання Острянина та підкорення Сибіру Московським царством.
 Мотора Тарас Борисович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Примітки